Юдита (1066 — 17 грудня 1108) — Богемська принцеса, дружина маркграфа Лужицького Віпрехта Гройчського. Правнучка Великого князя Київського Володимира Святого.

Донька короля Богемії Вратислава II, і його третьої дружини — королеви Святослави Святави, що походила з роду Святославовичів й була донькою Добронеги Володимирівни та онукою Київського князя Володимира Великого.

Біографія   
Названа на честь свої бабусі Юдити фон Швайнфурт. Сестра князів Богемії Бретислава II, Боривоя II, Владислава I, Собіслава I і Болеслава.

У 1088 році вона вийшла заміж за Віпрехта Гройчського, давнього союзника її батька. Віпрехт отримав руку Юдити завдяки підтримці свого брата Боривоя II. Її приданим були західно-слов'янські землі: район Будишин, землі Нісан, басейну Ельби та Дрездена. 

Троє дітей Юдити та Віпрехта дожили до дорослого віку: 
 Віпрехт ІІІ з Гройча.
 Генрих з Гройча
 Берта з Гройча.

Разом зі своїм чоловіком вона побудувала замок Шверзау (Schwerzau).

Юдита померла 17 грудня 1108 року. 
Після цього Віпрехт одружився з Кунегундою фон Орламюнде.

Родовід 
Юдита веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Володимира Великого та Святослава Хороброго.

Джерела 
 Vaníček V., Vratislav II. (I.). První český král. Čechy v době evropského kulturního obratu v 11. století, Praha 2004.
 SCHELLE, Karel. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada, Stát. Praha: Paseka, 2015. 649 s. ISBN 978-80-7432-652-3.

Пржемисловичі